Натуральне число 1873
 1873 рік до нашої ери
 1873 рік нашої ери